Székesfehérvár ostroma (1051)
 Székesfehérvár ostroma (1241)
 Székesfehérvár ostroma (1490)
 Székesfehérvár török kézre kerülése (1543)
 Székesfehérvár a tizenöt éves háborúban
 Székesfehérvár ostroma (1593)
 Székesfehérvár ostroma (1599)
 Székesfehérvár visszafoglalása (1601)
 Székesfehérvár török kézre kerülése (1602)
 Székesfehérvár visszafoglalása (1688)
 Székesfehérvár a második világháborúban
 Székesfehérvár ostroma (1944)
 Székesfehérvár ostroma (1945. január)
 Székesfehérvár ostroma (1945. március)